

Anatomia 
 Indice – il secondo dito della mano

Economia e Finanza 
 Indice azionario
 Numero indice – numero che esprime il variare dell'intensità di un dato fenomeno in circostanze diverse

Editoria 
 Indice dei contenuti – elenco ordinato delle varie parti che compongono un libro (e, per esteso, ogni documento bibliografico)
 Indice analitico – elenco ordinato alfabeticamente delle parole o locuzioni rilevanti presenti all'interno di un testo
 L'indice (o L'indice dei libri; nome completo: L'indice dei libri del mese), mensile culturale

Informatica 
 Indice – numero intero che identifica l'elemento di un array o altra struttura dati ad accesso casuale
 Indice – funzione all'interno di un database che consente rapido accesso alle righe di una tabella
 Indice – strumento di supporto in un motore di ricerca

Linguistica
 Indice – nella teoria del semiologo statunitense Charles Sanders Peirce, tipo di segno che ha un rapporto di prossimità naturale alla cosa denotata
 Indice – in grammatica generativa, lettera associata a referenti per evidenziare la condizione di coreferenza

Matematica 
 Data una successione , indice è la lettera i indicata a pedice del generico elemento
 Indice di un campo vettoriale

Altro
 Abbreviazione comune per lIndice dei Libri Proibiti (Index Librorum Prohibitorum), elenco delle pubblicazioni non in conformità con la dottrina e la morale della Chiesa cattolica; è esistito fino al 1966.

Pagine correlate
Index

Altri progetti